Pálenica – szczyt w Górach Czerchowskich
 Pálenica – szczyt w Magurze Spiskiej (nad miejscowością Lendak)
 Pálenica (983 m) – szczyt w Magurze Spiskiej (przy Przełęczy Magurskiej)
 Pálenica (1654 m) – szczyt w Niżnych Tatrach
 Pálenica (1021 m)- szczyt w Niżnych Tatrach
 Palenica Jałowiecka (słow. Pálenica) – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Palenica Zuberska (słow. Pálenica) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Palenica Żarska (słow. Pálenica) – grzbiet w Tatrach Zachodnich